Schilde steht für:
 Schilde, ein Fluss in Mecklenburg-Vorpommern
 Schilde (Belgien), eine Gemeinde in Belgien
 Schilde (Weisen), ein bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Weisen in Brandenburg
 Żółte (ehemals Schilde im Landkreis Dramburg, Pommern), ein Ortsteil von Drawsko Pomorskie in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Personen:
 Benno Schilde (1849–1911), deutscher Unternehmer
 Carolin Schilde (* 1964), deutsche Ministerialbeamtin und Staatssekretärin
 Dettleff Schilde (1949–2014), deutscher Politiker (BSU, Perspektive, Demokratische Volkspartei Deutschlands, Alternative für Deutschland)
 Hans Schilde (1910–2006), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Hans-Joachim Schilde (* 1946), deutscher Fernsehjournalist und Pfarrer
 Klaus Schilde (1926–2020), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Kurt Schilde (* 1947), deutscher Historiker und Soziologe
 Sebastian Schilde (* 1985), deutscher Musikproduzent, Komponist, Songwriter, Moderator und DJ

Siehe auch:
 Schild (Singular zu „Schilde“)